Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Evgenij Kirillov e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Danila Arsenov e Vaja Uzakov 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Patrick Briaud /  Josh Goodall (primo turno)
 Andrew Coelho /  Adam Feeney (semifinali)

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)
 Nicholas Monroe /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2007